

Osoby 
 Al Skinner (ur. 1952) – amerykański sportowiec;
 Burrhus Frederic Skinner (1904–1990) – amerykański psycholog;
 Callum Skinner (ur. 1992) – brytyjski sportowiec;
 Catherine Skinner (ur. 1990) – australijska sportowiec;
 Dennis Skinner (ur. 1932) – brytyjski polityk;
 Edwin Skinner (1884–1990) – brytyjski działacz religijny;
 Edwin Skinner (ur. 1940) – sportowiec z Trynidadu i Tobago;
 Hugh Skinner (ur. 1985) – brytyjski aktor;
 Jeff Skinner (ur. 1992) – kanadyjski sportowiec;
 Kevin Skinner (ur. 1974) – amerykański muzyk;
 Kevin Skinner (1927–2014) – nowozelandzki sportowiec;
 Michael Skinner (ur. 1957) – amerykański sportowiec;
 Michael Skinner (ur. 1958) – angielski sportowiec;
 Michael Geoffrey Skinner (ur. 1978) – brytyjski muzyk;
 Ntala Skinner (ur. 1973) – amerykańska sportowiec;
 Peter Skinner (ur. 1959) – brytyjski polityk;
 Quentin Skinner (ur. 1940) – brytyjski historyk;
 Todd Skinner (1958–2006) – amerykański wspinacz.

Postaci fikcyjne 
 Walter Skinner – postać z serialu Z Archiwum X.

Astronomia 
 (14179) Skinner – planetoida.

Zobacz też 
 Klatka Skinnera;
 Skinner Point;
 Skinner's Bottom.